Il Val di Cornia Suvereto rosso è un vino DOC la cui produzione è consentita nelle province di Livorno e Pisa.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosso rubino di buona intensità limpidezza brillante.
odore: vinoso delicato.
sapore: asciutto vellutato armonico di buon corpo.

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione 
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Suvereto
Vini DOC della provincia di Livorno
Vini DOC della provincia di Pisa
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Sangiovese